Vitamin D:

 Vitamin D — шестой эпизод первого сезона американского музыкального телесериала «Хор».
 Vitamin D — дебютный полноформатный студийный альбом американского дабстеп-диджея и продюсера Datsik’a.